Tiantai puede referirse a:
La cordillera del Tiantai, en Zhejiang, China; o
La Escuela Budista del Tiantai, una secta budista que se fundó en esos montes.